Lancastre désigne plusieurs lieux ou familles liées à l'Angleterre et son histoire :

 les Maisons de Lancastre (Houses of Lancaster), familles importantes dans l'histoire des rois d'Angleterre.
 le duché de Lancastre, actuellement rattaché à la couronne britannique, ce qui fait du roi Charles III d'Angleterre l'actuel duc de Lancastre.
 La ville de Lancastre. 
 Le Lancashire ou Lancastre, région autour de la ville ci-dessus.